Močile est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Močile, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
en Slovénie
Močile, un village situé dans la localité de Stari trg ob Kolpi et dans la commune de Črnomelj ;
Močile, une localité située dans la commune de Šmarje pri Jelšah.